

Persone 
Marco Visconti – politico e militare della famiglia Visconti di Milano, vissuto tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo
Marco Visconti – politico e militare della famiglia Visconti di Milano, vissuto all'inizio del XIV secolo
Marco Visconti – regista attivo in Italia
Marco Visconti – architetto italiano
Marco Visconti – membro del gruppo musicale XP8

Altro 
Marco Visconti – romanzo storico di Tommaso Grossi (1834)
Marco Visconti – opera di Errico Petrella (1854)
Marco Visconti – film diretto da Mario Caserini (1909)
Marco Visconti – film diretto da Ugo Falena (1911)
Marco Visconti – film diretto da Aldo De Benedetti (1923)
Marco Visconti – film diretto da Mario Bonnard (1941)
Marco Visconti – sceneggiato televisivo diretto da Anton Giulio Majano (1975)